Овоче́вий прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Овочевий провулок — провулок в місті Житомир.
 Овочевий провулок — провулок в місті Київ.

Провулки